Calocarides är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Alf Wollebæk 1909. Calocarides ingår i familjen Axiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Calocarides